MHT steht für:
 MIME Encapsulation of Aggregate HTML Documents, eine häufige Dateiendung bei der Speicherung von Webseiten
 Manchester-Boston Regional Airport (IATA-Code), Flughafen der Stadt Manchester, NH (USA)
 München Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Multiple hypothesis tracking, ein Verfahren zur Zustandsschätzung wenn Messwerte nicht eindeutig bestimmten Objekten zugeordnet werden können

MH-T steht für:
 Ralik-Kette, ISO-3166-2-Code der Inselkette der Marshallinseln

Abkürzung